Ezen a néven a történelemben háromszor neveztek el államot:

 Középkori Szerb Királyság
 Szerb Királyság (1718–1739)
 Szerb Királyság (1882–1918)